VIII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet odbyły się w dniach 2 – 14 grudnia 2008 w Macedonii. W turnieju uczestniczyło 16 żeńskich reprezentacji. 20 lipca 2008 w Ochrydzie roku dokonano losowania grup. W turnieju nie wystąpiła reprezentacja Polski. Mistrzem Europy została Norwegia, która w finale pokonała Hiszpanię 34-21. Natomiast brązowy medal wywalczyła reprezentacja Rosji. MVP turnieju wybrano Kristine Lunde-Borgersen z Norwegii. Najwięcej bramek zdobyła Linn Kristin Riegelhuth, także z Norwegii.

Składy

Faza wstępna

Grupa A (Skopje)

Grupa B (Ochryda)

Grupa C (Ochryda)

Grupa D (Skopje)

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza finałowa

Miejsce 5-6

Półfinały

Miejsce 3-4

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2008

Norwegia CZWARTY TYTUŁ

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne